Der Renault Clio V ist die fünfte Generation des Kleinwagens Clio des französischen Automobilherstellers Renault.

Modellgeschichte 
Vorgestellt wurde die fünfte Generation des Clio auf dem 89. Genfer Auto-Salon im März 2019. Ab dem 21. September 2019 wurden die ersten Fahrzeuge ausgeliefert. Gegenüber dem Vorgängermodell ist das Modell geringfügig kürzer und flacher. Durch einen längeren Radstand soll der Innenraum aber größer ausfallen. Das Kofferraumvolumen gibt Renault mit 391 Litern an.

Das Design entspricht der Renault-Formgebung, die Laurens van den Acker 2009 einführte.

Ausstattung 
Zur Markteinführung wird der Clio V in fünf Ausstattungslinien angeboten.
 Life (Basisausstattung)
 Zen
 Business (nur für Geschäftskunden)
 Intens
 R.S. Line
 Initiale Paris
 Lutecia

Motoren, Fahrwerk 
Zum Marktstart bzw. etwas später waren Ottomotoren mit 1,0 und 1,3 Litern Hubraum sowie ein 1,5-Liter-Dieselmotor lieferbar.  Diese drei Motoren entstammen einer Gemeinschaftsentwicklung mit Daimler und werden dort in Modellen von Smart oder Mercedes-Benz weitgehend baugleich als Mercedes-Benz M 281, M 282 und OM 608 eingesetzt.

Anfang 2020 präsentierte Renault den Clio V auch als Vollhybrid: Ein 1,6-Liter-Ottomotor wird dabei mit zwei Elektromotoren kombiniert, die Systemleistung gibt Renault mit bis zu  an. Dieser Antrieb ist eine Gemeinschaftsentwicklung von Renault-Nissan und Mitsubishi.

Der Clio V hat vorn MacPherson-Federbeine, hinten eine Verbundlenkerachse.

Technische Daten

Benzinmotoren

Dieselmotoren

Weblinks 

 Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

Kombilimousine
Clio V
Hybridelektroautomodell